Hermann Škorpil – archeologo, geologo, botanico e architetto ceco
 Karel Škorpil – archeologo ceco
 Ladislav Škorpil – ex allenatore di calcio ed ex calciatore ceco